Claus Mørch – schermidore norvegese, specialista della spada
 Mads Mørch – ex sciatore alpino norvegese
 Otto Andreas Lowson Mørch – naturalista, concologo e malacologo svedese naturalizzato danese